Marvelous, album del 2001 di Misia
 Marvelous, film del 2006 con Martha Plimpton
 Marvelous, azienda giapponese del settore dei videogiochi
 Marvelous USA, sussidiaria statunitense
 Marvelous Entertainment, azienda multinazionale del settore dei media